Gran Galeria de l'Evolució, un dels edificis que componen el Museu Nacional d'Història Natural de França
 Germanor de Guies Excursionistes, entitat històrica del moviment escolta de Catalunya
 Girls for Gender Equity, organització feminista nascuda al barri de Brooklyn de Nova York, als Estats Units
 Goodgame Empire, videojoc d'estratègia
 GGE també és el codi de l'OACI d'Ecuato Guineana, aerolínia amb base a Malabo a la Guinea Equatorial
 Gge també és l'abreviatura de la gageïta, mineral de la classe dels silicats